El Torneig de São Paulo 2016, també conegut com a Brasil Open 2016, és una competició tennística disputada sobre terra batuda interior que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La setzena edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de febrer del 2016 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil.

El tennista uruguaià Pablo Cuevas va defensar el títol aconseguit en l'edició prèvia i també el segon en dues setmanes consecutives amb el de Rio de Janeiro. L'espanyol Pablo Carreño Busta va disputar les finals individual i de dobles però fou derrotat en ambdues.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016